El nombre Otón I hace referencia a gobernantes de distintos territorios y épocas:

 Otón I, duque de Sajonia, también conocido como Otón I el Ilustre. Padre de Enrique I el Pajarero y abuelo de Otón I de Alemania;
 Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico (912-973), también conocido como Otón I de Alemania u Otón el Grande. Abuelo de Otón I de Suabia y Baviera;
 Otón I, duque de Suabia y Baviera (955-982);
 Otón I, duque de Carintia, gobernó entre 978 y 1004;
 Otón I de Borgoña (c.1167|1120), conde de Borgoña
 Otón I de Grecia (1815-1867), rey de Grecia;
 Otón I de Baviera (1848-1916), rey de Baviera.